71-й чемпионат России по шахматам — соревнование, которое прошло в 2018 году. Чемпион России по шахматам определился в ходе суперфинала, который прошёл в городе Сатка Челябинской области с 24 августа по 6 сентября 2018 года. Суперфинал проводился во Дворце культуры «Магнезит», где была открыта выставка советского и российского живописца, представителя «сурового стиля» Гелия Коржева (1925—2012).

Призовой фонд турнира составлял 6 миллионов 300 тысяч российских рублей. Победитель получил 1 миллион рублей и автомобиль от спонсора.

Главный судья соревнований — международный арбитр Владимир Стараторжский.

Игровые дни: 25-30 августа и 1-5 сентября. Выходной день — 31 августа.

Регламент 
 Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров.
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
 Допустимое время опоздания на тур — 15 минут. Игрок, появившийся за доской после пуска часов, но до истечения допустимого времени, наказывается штрафом в 10.000 рублей.
 Проведение обязательного читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при повышенном уровне защиты.
 Участникам (участницам) запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода включительно.
 Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:
 число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами);
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
 При дележе I места игроки, претендующие на него, играют между собой партии в быстрые шахматы со следующим контролем времени: 15 минут + 10 секунд каждому участнику.

Участники 
В Суперфинале приняли участие 12 шахматистов:

¹) рейтинги даны на август 2018 года.

Турнирная таблица 
Турнирная таблица после окончания основных партий:

Согласно регламенту турнира, при дележе 1 места двумя или более игроками, победитель определяется в тай-брейке. По результатам основной части турнира первое место поделили между собой Дмитрий Яковенко и Дмитрий Андрейкин, которые набрали по 7 очков из 11 возможных. Они и разыграли между собой звание Чемпиона России по шахматам партиях с укороченным контролем времени.

Тай-брейк

Репортажи

Примечания 

Чемпионаты России по шахматам
2018 год в шахматах
Чемпионаты России в 2018 году
Спортивные соревнования в Челябинской области
Сатка